A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

Az olimpiai aranyérmet a svéd Björn Ferry nyerte, aki egyetlen lövőhibával, harminchárom perc és harmincnyolc másodperc alatt teljesítette a távot. Tizenhat és fél másodperccel mögötte, két lövőhibával ért a célba az osztrák Christoph Sumann, harmadik pedig a francia Vincent Jay lett, ugyancsak két lövőhibával, huszonnyolc másodperces időhátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

F125